Die Therme EINS ist die erste Therme in Bad Füssing und liegt mitten im Rottaler Bäderdreieck.

Überblick

Therme 
Die Therme Eins mit dem Saunahof ist ein deutscher Heilbadebetrieb mit Saunalandschaft. In dieser befinden sich 12 Thermalbadebecken mit unterschiedlichen Wasserattraktionen, wie z. B. Sprudelbecken, Wasserfälle und Massagestraßen und Wassertemperaturen von 30 bis 42 °C. Des Weiteren gibt es zwei modern gestaltete Dampfbäder, Silentium und Mysterium, mit wechselnden Düften. Ein Gesundheitszentrum mit Arztpraxis, Physikalischer Abteilung und Wellness (SINNENreich und HüttenSPA) sowie der gastronomische Bereich (Thermenrestaurant d'Kuchl und Saunahofwirtshaus) vervollständigt das Angebot.

Saunahof 
Der Saunahof, ein original Rottaler Vierseithof aus dem 18. Jahrhundert besteht aus vier Gebäudeteilen, Stall, Stadl, Troadkasten und Wohnhaus. Dort sind 7 verschiedene Saunen und ein römisches Dampfbad untergebracht. Täglich werden bis zu 27 Aufgüsse und Peelings angeboten.

Thermalwasser 
Das Thermalwasser der Therme Eins hat eine Quelltemperatur von 56 °C und einen pH-Wert von 7,21.

Heilwirkung 
Die im Thermalwasser befindlichen Minerale und Spurenelemente sind von besonderer Bedeutung für den Heilungseffekt.

Die Wärmewirkung in Verbindung mit der besseren Durchblutung und dem verstärkten Abtransport schädlicher Stoffwechselprodukte führt an den erkrankten Körperteilen, wie Gelenken und Wirbelsäule, Muskeln und Nerven zu rascher Beschwerdeabnahme und Schmerzfreiheit. Zur Wiedererlangung der Funktionstüchtigkeit krankhaft eingeschränkter Gelenke stehen zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Auch zur Erholung und Vorbeugung ist ein Aufenthalt im Thermalwasser förderlich.

Gegenanzeigen 
Akute Entzündungen aller Art, schwere körperliche Erschöpfungszustände (Kachexie), Infektionskrankheiten, auch tuberkulöse Prozesse (sofern nicht deren Inaktivität gesichert ist). Schwere nicht ausgeglichene (dekompensierte) Herz- und Kreislaufkrankheiten. Zustand nach Infarkt (frühestens nach 9 Monaten).

Weblinks  
Webseite

Einzelnachweise 

Badeanlage in Bayern
Bauwerk in Bad Füssing
Geographie (Bad Füssing)
Saunabad in Bayern